Всехсвятский единоверческий монастырь — название наскольких женских монастырей в России:

 Всехсвятский единоверческий монастырь — бывший монастырь в Москве (закрыт в 1922 году).
 Всехсвятский единоверческий монастырь — бывший монастырь в Шуе.